Antinaco kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Antinaco (ort i La Rioja), 
 Antinaco (ort i Catamarca), 

Robotskapade Argentinaförgreningar